Decio Azzolini (1549–1587) – włoski kardynał, biskup Cervii
 Decio Azzolini (1623–1689) – włoski kardynał, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej